Thuringen P
Orte in Thuringen